Lienne est un nom propre qui peut désigner :

Saint chrétien 
 Lienne († 308), ou Léonne ou Léone, prêtre, confident de saint Hilaire de Poitiers ; fêté le 3 février en Occident et le 13 février en Orient.

Toponyme 
 La Lienne, rivière de Belgique, affluent de l’Amblève ;
 La Lienne, rivière du Valais (Suisse), affluent du Rhône.

Références 

Homonymie d'hydronyme